Plaats in Indonesië
 Pakisrejo (Banyu Urip), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Pakisrejo (Rejotangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java
 Pakisrejo (Srengat), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java
 Pakisrejo (Tanggung Gunung), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java